Miejscowości w Polsce
 Miejscowości podstawowe
 Suchy Las – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Michałowice
 Suchy Las – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Suchy Las
 Suchy Las – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak
 Suchy Las – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard
 2. Integralne części miejscowości
 Suchy Las – część miasta Poznań
 Suchy Las – część wsi Wiorzyska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim

Inne:
 Suchy Las – kawiarnia w Warszawie istniejąca w latach 1822–1855
 suchy las – potoczne określenie kary cielesnej zasądzanej i wymierzanej w carskiej Rosji (np. na katordze) polegająca na biciu skazańca prowadzonego pomiędzy dwoma szpalerami wymierzających chłostę żołnierzy. Skazany był bity kijami po plecach. Podobną, ale znacznie cięższą karą były „rózgi”, która wymierzana była pałkami. Scena wykonania takiej kary ukazana była w polskim filmie Szwadron.

Przypisy